WSC steht für:
 einen Wassersportclub
 Weinheimer Senioren-Convent
 Wiener Sport-Club
 Legitimistische Corps#Wiener Senioren-Convent
 Winterthurer Schlittschuh-Club
 Wolf Science Center in Niederösterreich
 World Standards Cooperation 
 World Solar Challenge in Australien
 World Spider Catalog
 World Sudoku Championship 
 Wardenburger Schwimm-Club 
 Bahnhof Schwedt (Oder) (DS100-Code)
 Powiat Sochaczewski in der Woiwodschaft Masowien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung